Ван Юэ (; 31 марта 1987, Тайюань, Китай) — китайский шахматист, гроссмейстер (2004). Победитель 41-й Шахматной Олимпиады (Тромсё, 2014) в составе команды КНР (1-я доска). 

В 1999 выиграл чемпионат мира среди мальчиков в возрасте до 12 лет. В составе сборной Китая участник шести Олимпиад (2004—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая